Hanstedt ist der Name folgender Orte in Niedersachsen:

 Hanstedt (Nordheide), Gemeinde im Landkreis Harburg
 Hanstedt (Landkreis Uelzen), Gemeinde im Landkreis Uelzen
 Hanstedt (Breddorf), Ortsteil der Gemeinde Breddorf, Landkreis Rotenburg (Wümme)
 Hanstedt (Wildeshausen), Ortsteil der Gemeinde Wildeshausen, Landkreis Oldenburg
 Hanstedt I, Ortsteil der Gemeinde Hanstedt (Landkreis Uelzen)
 Hanstedt II, Stadtteil der Stadt Uelzen

Hanstedt ist der ehemalige Name von

 Janowo, einem Ort in der Landgemeinde Dominowo in Polen

Hanstedt ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Hanstedt (1904–1975), deutscher Violinist